Bora Bora steht für:

 Bora Bora, ein Atoll der Gesellschaftsinseln, Französisch-Polynesien
 Bora-Bora (Gemeinde), eine Gemeinde auf Bora Bora, Französisch-Polynesien
 Bora Bora (1968), einen italienisch-französischen Spielfilm
 Bora Bora (2011), dänischer Spielfilm
 Das Traumschiff: Bora Bora, deutscher Fernsehfilm (2011)
 ein Lied von Tony Marshall
 ein Musikinstrument, siehe Schwirrgerät
 ein Brettspiel von Stefan Feld